lublinianka – mieszkanka Lublina
 KS Lublinianka
 Grand Hotel Lublinianka

Zobacz też: Lubonianka